

Сидієво () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Айтос.
 Сидієво () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Нова Загора.